Op het toernooi van Wimbledon in 2007 speelden de mannen  in het enkelspel van maandag 25 juni tot en met zondag 8 juli.

De als eerste geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi voor de vijfde achtereenvolgende keer door in de finale de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal met 7-6, 4-6, 7-6, 2-6 en 6-2 te verslaan. Door zijn overwinning evenaart hij de prestatie van de Zweed Björn Borg, die trouwens de finale bijwoonde, met 5 titels op rij. Alleen William Renshaw staat hier nog boven, met 6 overwinningen op rij tussen 1881 en 1886.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 2007